Никола́й Малино́вский:
 Малиновский, Николай Никодимович (1921—2018) — советский и российский хирург, академик, Герой Социалистического Труда.
 Малиновский, Николай Платонович (1861—1917) — русский священнослужитель, богослов.